Кубок Німеччини з футболу 2019—2020 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул вдруге поспіль здобула Баварія.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2019

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2019

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 лютого 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 червня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 червня 2020

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2019–2020
Німеччина
Німеччина
2019 у німецькому спорті
2020 у німецькому спорті